Premier (regeringsleider), de titel voor een regeringsleider die geen staatshoofd is
 Premier van België
 Minister-president van Nederland
 Premier (Zuid-Afrika)
 Premier (drums) (Premier Percussion Limited), een drums- en percussiefabrikant
 Premier (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud
 Premier (motorfiets), de motorfietsmerken met de naam Premier
 DJ Premier
 Premier (bedrijf), een vrachtwagenmerk
 Berkhof Premier, een type autobus
 Premier (wielerploeg), een Russische wielerploeg
 De premier, een Belgische film uit 2016

Zie ook
 Première, de eerste publieke uitvoering van een toneel-, muziekstuk of film